Л’Юньо́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхняя Гаронна. Входит в состав кантона Тулуза-15. Округ коммуны — Тулуза.

Код INSEE коммуны — 31561.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 590 км к югу от Парижа, в 7 км к северо-востоку от Тулузы.

По территории коммуны протекают реки  и .

Климат 
Климат умеренно-океанический. Зима мягкая и снежная, весна характеризуется сильными дождями и грозами, лето сухое и жаркое, осень солнечная. Преобладают сильные юго-восточные и северо-западные ветры.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 11 868 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 7052 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 4997 были экономически активными, 2055 — неактивными (показатель активности — 70,9 %, в 1999 году было 65,5 %). Из 4997 активных жителей работали 4629 человек (2372 мужчины и 2257 женщин), безработных было 368 (152 мужчины и 216 женщин). Среди 2055 неактивных 775 человек были учениками или студентами, 893 — пенсионерами, 387 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Св. Иоанна Крестителя (XIX век)
 Замок Мальпага (XIX век)

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 
 
 
 

Коммуны департамента Верхняя Гаронна